Фамилия
 Твёрдый, Александр Васильевич (1953—2009) — российский путешественник, писатель, географ, педагог.
 Твёрдый, Григорий Николаевич (1871—1920) — депутат Российской Государственной думы I созыва от Могилёвской губернии.

Другое
 Твёрдый — небольшой остров в северо-восточной части Финского залива (РФ).
 «Твёрдый» — тип эскадренных миноносцев, строившихся в Российской империи в 1905—1907 годах.
 «Твёрдый» — русский и советский эскадренный миноносец типа «Твёрдый» (Сибирская флотилия).